Husetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Husetjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (6,53 ha)
Husetjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland, 655057-127267), sjö i Dals-Eds kommun,  (29 ha)
Husetjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland, 655146-127725), sjö i Dals-Eds kommun, 
Husetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (29,9 ha)
Husetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (9,2 ha)
Husetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Husetjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Hustjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn